Оса́да Кальви́ () — осада корсиканского города Кальви. Может относиться к:

 Осада Кальви (1555) — эпизод Французского завоевания Корсики — осада города французскими войсками.
 Осада Кальви (1794) — эпизод Революционных войн во Франции — осада города английскими и корсиканскими войсками.